Condado de Fairfield
Fairfield (Alabama)
Fairfield (Califórnia)
Fairfield (Connecticut)
Fairfield (Idaho)
Fairfield (Illinois)
Fairfield (Iowa)
Fairfield (Kentucky)
Fairfield (Montana)
Fairfield (Nebraska)
Fairfield (Nova Jérsei)
Fairfield (Ohio)
Fairfield (Oklahoma)
Fairfield (Pensilvânia)
Fairfield (Texas)
Fairfield (Washington)

Ou ainda:
Fairfield Bay
Fairfield Beach
Fairfield Glade
Fairfield Harbour

Desambiguação